Association Sportive Otôho é um clube de futebol congolês com sede em Oyo.

Títulos 
 Campeonato Congolês de Futebol: 5

 Vencedor: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 Vice-campeão: 2017

Desempenho em competições da CAF 

 Liga dos Campeões da CAF: 1

 2018 – Rodada preliminar

Referências

Ligações externos 

 Facebook oficial
Clubes de futebol da República do Congo